Михаи́л Миро́шников: Мирошников, Михаил Александрович (1925—2016) — советский хозяйственный деятель и авиаконструктор, главный конструктор ОКБ «Темп». 
 Мирошников, Михаил Михайлович (1926—2020) — российский физик, специалист по оптотехнике, профессор, член-корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда.